Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto GNP Seguros 2021 des Damentennis in Monterrey. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Monterrey